Третя Ліга Німеччини з футболу 2016-17 — 9-й сезон під цією назвою. Переможцем став Дуйсбург.

Команди-учасниці 
Клуби Третьої Ліги в сезоні 2016/2017:

Поточна таблиця 

 
 
 
  

   

 

   
  
   

 

|}

Примітки:

Лідер за туром

Результати матчів

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26/30 травня 2017

|}

Посилання 
 Третя ліга на soccerway  

2016 у футболі
2017 у футболі
Третя Ліга 2016—2017